Die FA Women′s Super League 2015 war die fünfte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Sie wurde unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde von April bis Oktober durchgeführt.

Sie wird seit 2014 in zwei Ligaebenen mit acht bzw. zehn Mannschaften ausgetragen, zwischen denen es einen direkten Auf- bzw. Absteiger gibt.

Der Meister und Vizemeister sind für die UEFA Women’s Champions League 2016/17 qualifiziert.

Teilnehmer 
Aufgrund des letzten Platzes der FC Everton Ladies im Vorjahr, stiegen diese in die WSL2 ab. Sie wurden durch den Gewinner der WSL2, die Sunderland AFC Ladies ersetzt.

Tabelle der WSL 1 

Quelle: FA

| style="vertical-align:top" |

|}

Tabelle der WSL 2 

Stand: FA

| style="vertical-align:top" |

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015